Фуа́:
 Фуа ():
 Фуа — город во Франции, префектура департамента Арьеж.
 Фуа — замок во Франции, в городе Фуа.
 Фуа — средневековое графство, существовавшее на юге Франции в Лангедоке около Пиренеев.
 Фуа — графский род в южной Франции.
 Фуа ( — вера, верность) — в средневековой Западной Европе клятва верности вассала сеньору при заключении вассального договора; сопровождается церемонией оммажа.

Фамилия 
 Фуа, Максимильен Себастьен (1775—1825) — французский генерал эпохи Наполеоновских войн.
 Фуа, Эрминия (1834—1876) — итальянская поэтесса.

См. также 
 Фуа-гра
 Фоис, Марина (, род. 1970) — французская актриса театра и кино.